Mills Lake (engl. etwa für „Mühlensee“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Mills Lake (Manitoba)
 Mills Lake (Neufundland und Labrador)
 Mills Lake (Nordwest-Territorien)
 Mills Lake (Nova Scotia)
 Mills Lake (Algoma District, Ontario)
 Mills Lake (Kenora District, Ontario)
 Mills Lake (Sudbury District, Ontario)
 Mills Lake (Thunder Bay District, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Mills Lake (Colorado)
 Mills Lake (Indiana)
 Mills Lake (Michigan)
 Mills Lake (Minnesota)
 Mills Lake (Montana)
 Mills Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Mills